A Victoria Cougars nevet a történelem során több jégkorong csapat is viselte. Mindegyik a kanadai Victoriából származott.

  Victoria Cougars, egy profi csapat a Pacific Coast Hockey Associationben és a Western Canada Hockey League-ben a 20. század elején.
 Victoria Cougars (PCHL), egy csapat a Pacific Coast Hockey League-ben 1949–1961 között. 
 Victoria Cougars, egy junior "A" csapat a British Columbia Junior Hockey League-ben 1967–1971 között és később a WHL-be léptek.
 Victoria Cougars (WHL), egy junior csapat a Western Hockey League-ben 1971–1994 között.
 Victoria Cougars (VIJHL), egy junior "B" csapat, mely jelenleg a Vancouver Island Junior Hockey League-ben szerepel.